«Empty Threat» — сингл шотландской синтипоп группы Chvrches с их второго студийного альбома Every Open Eye. Он был выпущен в качестве четвертого сингла 19 октября 2015 на Virgin и Goodbye Records.

Критика 
Сингл в основном получил положительные отзывы музыкальных критиков.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 10 Best Music Videos of 2015
 NE SENTENCE REVIEWS: Chvrches – “Empty Threat”
 Chvrches Releases 'Empty Threat' Music Video With Goth Teens Drinking at Water Park